Наджмудди́н, Наджм ад-Дин () - арабское имя, а переводе на русский язык означает «Звезда веры».

 Наджмуддин ан-Насафи (1067—1142) — исламский богослов, правовед ханафитского мазхаба, хадисовед, толкователь Корана.
 Наджмуддин аль-Казвини (1203—1277) — среднеазиатский математик, астроном и философ.
 Наджм ад-дин Кубра (1145—1221) — суфийский поэт. 
 Наджм ад-Дин Айюб ибн Шади (ум. 1173) — курдский военачальник и политический деятель, основатель династии Айюбидов, отец Салах ад-Дина.